Die Gemeinde Voria Kynouria (,  ‚Nord-Kynouria‘) wurde 1997 aus dem Zusammenschluss von 26 Gemeinden in der Nordhälfte der gleichzeitig aufgelösten Provinz Kynouria, deren Gebiet etwa der antiken Landschaft Kynuria entspricht, geschaffen. Sie erstreckt sich an der Ostküste Arkadiens nördlich der Nachbargemeinde Notia Kynouria und hat ihren Sitz in der Kleinstadt Astros. Voria Kynouria hat im Westen Anteil am nördlichen Parnon-Gebirge, das nach Osten hin abfällt und in eine fruchtbare kleine Ebene übergeht, die in der Antike Thyreatis () genannt wurde. Hier münden zwei Flüsse in den Argolischen Golf: im Norden der Tanos, weiter südlich der Vrasiatis. Zwischen beiden befindet sich ein Sumpfgebiet mit einem kleinen See, das Wasserbiotop Moustos (gr. Ydroviotopos Moustou Υδροβιότοπος Μουστού), das als Natura-2000-Gebiet ausgewiesen ist. Der Küstenort Paralio Astros verfügt über einen 10 Kilometer langen Strand und die Infrastruktur, um Feriengäste aufzunehmen.

Gemeindegliederung 
Die bis 1997 bestehenden 26 Gemeinden haben seit 2011 den Status eines Stadtbezirks (Ez. gr. dimotiki kinotita) – nämlich Astros – bzw. von Ortsgemeinschaften (topiki kinotita) und wählen je nach Einwohnerzahl einen Rat oder einen einzelnen Vertreter als Lokalvertretung. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Stadtbezirk Astros – Δημοτική Κοινότητα Άστρους – 2.408
 Agios Ioannis – Άγιος Ιωάννης – 71
 Agios Stefanos – Άγιος Στέφανος – 3
 Astros – Άστρος – 2.285
 Chandakia – Χαντάκια – 4
 Iera Moni Loukous – Ιερά Μονή Λουκούς – 9
 Varvogli – Βάρβογλη – 36
 Ortsgemeinschaft Agia Sofia – Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας – Αγία Σοφία – 64
 Ortsgemeinschaft Agios Andreas – Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου – 1.065
 Agios Andreas – Άγιος Ανδρέας – 998
 Agios Georgios – Άγιος Γεώργιος – unbewohnt
 Arkadiko Chorio – Αρκαδικό Χωριό – 35
 Paralia Agio Georgiou – Παραλία Αγίου Ανδρέου – 32
 Ortsgemeinschaft Agios Georgios – Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου – 29
 Aetochori – Αετοχώρι – 19
 Agios Georgios – Άγιος Γεώργιος – 3
 Melissi – Μελίσσι – unbewohnt
 Vathia – Βάθηα – 7
 Ortsgemeinschaft Agios Petros – Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου – 717
 Agios Petros – Άγιος Πέτρος – 675
 Moni Malevis – Μονή Μαλεβής – 14
 Xirokambi – Ξηροκάμπι – 28
 Ortsgemeinschaft Charadros – Τοπική Κοινότητα Χαράδρου – 39
 Agii Asomati – Άγιοι Ασώματοι – 2
 Charadros – Χάραδρος – 37
 Ortsgemeinschaft Doliana – Τοπική Κοινότητα Δολιανών – 846
 Ano Doliana – Άνω Δολιανά – 90
 Dagoumi – Δραγούμι – 8
 Kaminari – Καμινάρι – unbewohnt
 Kato Doliana – Κάτω Δολιανά – 595
 Kouvlis – Κούβλης – 57
 Prodilia – Προσήλια – 88
 Rouneika – Ρουναίικα – 8
 Ortsgemeinschaft Elatos – Τοπική Κοινότητα Ελάτου – Έλατος – 56
 Ortsgemeinschaft Karatoulas Kynourias – Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Κυνουρίας – Καράτουλας – 30
 Ortsgemeinschaft Kastanitsa – Τοπική Κοινότητα Καστανίτσης – Καστανίτσα – 175
 Ortsgemeinschaft Kastri – Τοπική Κοινότητα Καστρίου – Καστρί – 335
 Ortsgemeinschaft Korakovouni – Τοπική Κοινότητα Κορακοβουνίου – 659
 Korakovouni – Κορακοβούνι – 606
 Kato Koutroufa – Κάτω Κούτρουφα – 45
 Orino Karakovouni – Ορεινό Κορακοβούνι – 8
 Ortsgemeinschaft Koutroufa – Τοπική Κοινότητα Κουτρούφων – Κούτρουφα – 153
 Ortsgemeinschaft Meligou – Τοπική Κοινότητα Μελιγούς – 684
 Agia Anastasia – Αγία Αναστασία – 20
 Chimerini Meligou – Χειμερινή Μελιγού – 634
 Orini Meligou – Ορεινή Μελιγού – 13
 Portes – Πόρτες – 17
 Ortsgemeinschaft Mesorrachi – Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης – Μεσορράχη – 79
 Ortsgemeinschaft Nea Chora – Τοπική Κοινότητα Νέας Χώρας – Νέα Χώρα – 29
 Ortsgemeinschaft Orgia (Oria) – Τοπική Κοινότητα Ωργιάς – Ωργιά (Ωριά) – 68
 Ortsgemeinschaft Paralio Astros – Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους – Παράλιο Άστρος – 1.043
 Ortsgemeinschaft Perdikovrysi – Τοπική Κοινότητα Περδικόβρυσης – 102
 Moni Prodromou – Μονή Προδρόμου – unbewohnt
 Perdikovrysi – Περδικόβρυση – 102
 Ortsgemeinschaft Platana – Τοπική Κοινότητα Πλατάνας – 30
 Louloudia – Λουλούδια – unbewohnt
 Platana – Πλατάνα – 30
 Ortsgemeinschaft Platanos – Τοπική Κοινότητα Πλατάνου – Πλάτανος – 213
 Ortsgemeinschaft Prastos – Τοπική Κοινότητα Πραστού – 336
 Agios Pandeleimonas – Άγιος Παντελεήμονας – 77
 Moni Eortakoustis – Μονή Εορτακουστής – 4
 Prastos – Πραστός,ο	255
 Ortsgemeinschaft Sitena – Τοπική Κοινότητα Σιταίνης – Σίταινα – 164
 Ortsgemeinschaft Stolos – Τοπική Κοινότητα Στόλου – 82
 Foundoma – Φούντωμα – 30
 Stolos – Στόλος – 52
 Ortsgemeinschaft Vervena – Τοπική Κοινότητα Βερβένων – 502
 Kato Vervena – Κάτω Βέρβενα – 220
 Pavleika – Παυλέικα – 17
 Vervena – Βέρβενα – 265
 Ortsgemeinschaft Xiropigado – Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου – 433
 Chani Gringou – Χάνι Γκρίγκου – 21
 Lileika – Λιλέικα – 28
 Limanakia – Λιμανάκια – 20
 Metamorfosi – Μεταμόρφωση – 4
 Plaka – Πλάκα – 7
 Xiropigado – Ξηροπήγαδο – 353

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in der Region Peloponnes